Fritz Ebel (1835-1895), peintre allemand
 Fritz Ebel (1890-1946), peintre allemand